Der Family Circle Cup 2015 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2015. Das Turnier fand vom 6.  bis zum 12. April 2015 zeitgleich mit den Katowice Open 2015 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Andrea Petković und im Doppel die Paarung Anabel Medina Garrigues / Jaroslawa Schwedowa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Family Circle Cup 2015 fand am 4. und 5. April 2015 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)